McMillan, MacMillan oder Macmillan steht für:
 MacMillan (Mondkrater), Einschlagskrater auf dem Mond
 Macmillan Academy, Middlesbrough, England
 Macmillan Publishers, Verlag
 Macmillan Publishers (Vereinigte Staaten), US-amerikanischer Verlag
 MacMillan Yard, Rangierbahnhof im Großraum Toronto
 McMillan (Familienname), Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 McMillan Campus, Universität Melbourne, Australien
 McMillan Brothers Rifle Company, US-amerikanisches Waffenunternehmen
 McMillan TAC-50, Scharfschützengewehr 
 Clan Macmillan, schottischer Clan

McMillan, MacMillan oder Macmillan ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Kanada:
 Macmillan River, Fluss im Yukon-Territorium
 Macmillan Pass, Pass auf der Grenze vom Yukon-Territorium und den Nordwest-Territorien, mit gleichnamigem Flughafen

in den Vereinigten Staaten:
 MacMillan (Alabama), Ort im Wilcox County
 McMillan (Wisconsin), Ort im Marathon County
 McMillan (Town), Town(ship) im Marathon County, Wisconsin
 McMillan Township, Michigan
 Lake McMillan, See in New Mexico

in Australien:
 Division of McMillan, Wahlbezirk des Repräsentantenhauses, Victoria

in Antarktika:
 MacMillan Point, Landspitze an der Scott-Küste des Viktorialands

Siehe auch:
 McMillen
 McMillian
 McMillin